Греция принимала участие в домашних летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах в 25-й раз за свою историю и завоевала 16 медалей: 6 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые. Сборную страны представлял 441 спортсмен (223 мужчины и 218 женщин). Это наибольшее число спортсменов Греции, участвовавших в Олимпийских играх (в первых Олимпийских играх в 1896 году в Афинах участвовало 176 греков).

Знаменосцем сборной Греции был прославленный тяжелоатлет, трёхкратный олимпийский чемпион Пиррос Димас.

Золото 
 Лёгкая атлетика, женщины, 400 метров с/б — Фани Халкия.
 Лёгкая атлетика, женщины, 20 км, ходьба — Атанасия Цумелека.
 Гимнастика, мужчины, кольца — Демосфен Тампакос.
 Прыжки в воду, мужчины — Томас Бимис и Николаос Сиранидис.
 Парусный спорт, женщины — София Бекатору и Эмилия Цуфла.
 Дзюдо, мужчины — Илиас Илиадис.

Серебро 
 Лёгкая атлетика, женщины, метание диска — Анастасия Келесиду.
 Лёгкая атлетика, женщины, тройной прыжок — Хрисопии Девеци.
 Парусный спорт, мужчины, мистраль — Николаос Какламанакис.
 Тхэквондо, мужчины — Александрос Николаидис.
 Тхэквондо, женщины — Елизавет Мистакиду.
 Водное поло, женщины.

Бронза 
 Лёгкая атлетика, женщины, метание копья — Мирела Маньяни.
 Академическая гребля, мужчины, двойки — Василеос Полимерос и Николаос Скиатитис.
 Тяжёлая атлетика, мужчины, до 85 кг — Пиррос Димас.
 Греко-римская борьба, мужчины, до 55 кг — Артём Кюрегян.

Состав и результаты олимпийской сборной Греции

Бадминтон 

Спортсменов — 2

 Мужчины

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 2

Мужчины

Плавание 

Спортсменов — 9
В следующий раунд на каждой дистанции проходили лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Мужчины

Женщины

*—участвовали только в предварительном заплыве

Современное пятиборье 

Спортсменов — 1

Современное пятиборье включает в себя: стрельбу, плавание, фехтование, верховую езду и бег.

Женщины

Фехтование 

Спортсменов — 1

В индивидуальных соревнованиях спортсмены сражаются три раунда по три минуты, либо до того момента, как один из спортсменов нанесёт 15 уколов. В командных соревнованиях поединок идёт 9 раундов по 3 минуты каждый, либо до 45 уколов. Если по окончании времени в поединке зафиксирован ничейный результат, то назначается дополнительная минута до «золотого» укола.
 Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 Греция на sports-reference.com

2004
Страны на летних Олимпийских играх 2004 года